Владимир Бобров:
 Бобров, Владимир Васильевич (род. 1945) — советский и российский археолог.
 Бобров, Владимир Викторович (1954—2016) — советский регбист и регбийный тренер.
 Бобров, Владимир Иванович (1915—1970) — советский лётчик-ас, Герой Советского Союза.
 Бобров, Владимир Яковлевич (род. 1953) — казахстанский политический и общественный деятель.